BHG peut faire référence à :
  ;
 Big Huge Games, une société de jeux vidéo ;
 Bibliotheca hagiographica graeca, un catalogue de documents hagiographiques grecs d'anciennes œuvres sur la vie des saints, la translation de leurs reliques et leurs miracles.